I comuni della Regione Amministrativa Cordillera sono 77; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Abra

Provincia di Apayao

Provincia di Benguet

Provincia di Ifugao

Provincia di Kalinga

Mountain Province

Collegamenti esterni

Regione Amministrativa Cordillera